latarniki – polska nazwa zwyczajowa ryb z rodzaju  Priacanthus
 Latarniki (serial animowany) – brytyjsko-amerykański serial animowany